Héctor Hernández Cervantes (1923-2010), polític mexicà.
 Héctor Hernández García (1935-1981), exfutbolista mexicà.
 Héctor Hernández Montecinos (1979), poeta xilè.
 Héctor Hernández Ezpitia (1973), exfutbolista mexicà.
 Héctor Manuel Hernández Macías (1954), botànic mexicà.
 Héctor Hernández Marrero (1995), futbolista espanyol.
 Héctor Hernández Ortega (1993), futbolista espanyol.
 Héctor Hugo Hernández Rodríguez (1974), polític mexicà.